Дворец конгрессов и искусств «Рухиет» () — дворец в Ашхабаде. Во дворце проводятся официальные государственные мероприятия, форумы, совещания, встречи, съезды, инаугурации, концерты. Вместимость внутренних помещений, их техническое оснащение и комфорт в полной мере позволяют проводить и освещать события на высшем международном уровне. Наряду с официальными мероприятиями здесь проходят концерты, выставки, праздничные торжества. Дворец возвела французская компания Bouygues.

Дворец «Рухиет» украшает величественный ковёр-гигант «Президент» (площадью 294 м², размером 14×21 м, весом 1т 105 г).

В октябре 2008 года напротив дворца был построен фонтан стоимостью 6,6 млн долл. США.

Дворец изображен на оборотной стороне банкноты номиналом 10000 манат Банка Туркменистана образца 2000 года и 20 манат образца 2009 года.

Галерея

Примечания 

Здания и сооружения Ашхабада
Здания и сооружения, заложенные в 1995 году
Здания и сооружения, построенные в 1999 году
Дворцы, построенные в XX веке
Сооружения, изображённые на банкнотах Туркменистана
Появились в 1990-е годы в Туркменистане
1999 год в Туркменистане
Появились в 1999 году в Туркменистане